Delander ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Delander (eigentlich Kurt Dedich; * 1950), deutscher Travestiekünstler
 Lois Delander (1911–1985), US-amerikanische Schönheitskönigin, Miss America (1927)